Чемпіонат Угорщини з футболу 1956 — не був завершений через Угорську революцію. Чемпіон та призери визначені не були.

Учасники

Турнірна таблиця 

1. Наприкінці року клуб Печ Бараня змінив назву на Печ Дожа.
2. Наприкінці року клуб Будапешт Дожа змінив назву на Уйпешт Дожа.
3. Наприкінці року клуб Дорог змінив назву на Дорог Баняс.
4. Наприкінці року клуб Будапешт Вереш Лобоґо змінив назву на МТК.
5. Наприкінці року клуб Будапешт Кініжі змінив назву на Ференцварош.
6. Наприкінці року клуб Сомбатхей Тереквеш змінив назву на Галадаш.

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1956
Угорщина
1956 в угорському спорті